Овандер — фамилия.

Известные носители 
 Овандер, Василий Яковлевич (1790—1855) — русский генерал, участник войн против Наполеона.
 Овандер, Эдуард Эдуардович (1832—1895) — генерал-лейтенант, флигель-адъютант.
 Овандер, Яков Иванович (1827—1898) — генерал от артиллерии, командир 9-го армейского корпуса.